Valet (dienst) - het tegen betaling reinigen van auto's aan binnen- en buitenzijde.
 Valet (huishouding) - specifiek type kamerheer (voor mannen) of kamenier (voor vrouwen).
 Valet (service) - medewerker belast met het parkeren en ophalen van auto's van gasten.
 Valet (worstelen) - artiest die een worstelaar naar de ring begeleidt.